Den farliga leken kan syfta på:

Filmer 
 Den farliga leken (1911) – en dansk film från 1911, originaltitel Den farlige leg
 Den farliga leken (film, 1918) – en amerikansk film från 1918, originaltitel The Beloved Traitor
 Den farliga leken (film, 1923) – en amerikansk film från 1923, originaltitel The World's Applause
 Den farliga leken (film, 1930) – en svensk film från 1930
 Den farliga leken (film, 1933) – en svensk film från 1933
 Den farlige leken – en norsk film från 1942

Musik 
 Den farliga leken (musiktryck) – ett musiktryck av Sten Axelson från 1933

Skönlitteratur 
 Den farliga leken (2010) – en roman av Mari Jungstedt från 2010
 Den farliga leken – en berättelse om Sune från 1991, ingår som en del i boken Duktigt, Sune!